Pilnik ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Pilnik (1914–1981), deutsch-argentinischer Schachspieler
 Michail Jefremowitsch Pilnik (1888–1938), russisch-sowjetischer Metallurg und Hochschullehrer